Подольхи — село в Прохоровском районе Белгородской области, Россия. Административный центр Подолешенского сельского поселения.

История 
Между 1646 и 1678 годом возникло поселение, которое сначала называлось Ольховая, затем длительное время – Ольховатское, и наконец – Подольхи. В 1880-е годы село стало центром волости.

Согласно Энциклопедическому словарю Брокгауза и Эфрона: «Подольхи — село Курской губернии, Корочанского уезда, 3400 жителей.»

В октябре 1941 года село было оккупировано немцами, а 6 февраля 1943 года – освобождено.

География 
Расположено в северо-западной части области, в 12 км к юго-востоку от Прохоровки, в 20 км западнее автодороги  Короча — Горшечное. В 20 км к западу от села железнодорожная станция Беленихино на линии Пристень — Белгород.

Восточнее села исток реки Северский Донец.

Население

Примечания

Ссылки 
 Сайт администрации сельского поселения

Населённые пункты Прохоровского района